Мужская сборная Эстонии по кёрлингу — представляет Эстонию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Эстонии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2004—2015, 2018—2022 сборная Эстонии выступала в дивизионе «B». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

Ссылки 
 Эстония — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Эстонии

См. также 
 Женская сборная Эстонии по кёрлингу
 Смешанная сборная Эстонии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Эстонии по кёрлингу
 Сборная Эстонии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Эстонии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Эстонии по кёрлингу

Эстония
Кёрлинг в Эстонии
Кёрлинг